Krūmiņš (diminutiv form af navneordet "krūms" – busk) er et populært lettisk efternavn.

Efternavnet kan henvise til:

 Edgars Krūmiņš – musiker.
 Jānis Krūmiņš – basketballspiller.
 Jūlijs Krūmiņš – iværksætter.
 Varis Krūmiņš:
 Varis Krūmiņš (basketballspiller) – basketballspiller.
 Varis Krūmiņš (instruktør) – filminstruktør.